Buff peut désigner dans différents domaines :

Personnalités 
 Buff Bagwell (né en 1970), un catcheur.
 Heinrich Buff (1805-1878), physicien et chimiste allemand spécialiste de chimie analytique.
 Oliver Buff (né en 1956), un monteur.
 Oliver Buff (né en 1992), un footballeur.
 Xavier Buff (né en 1971), un mathématicien.

Objets 
 BUFF, le surnom d'un bombardier.
 Buff (vêtement), marque de foulard et tour-de-cou tubulaire

Terme de MMORPG 
 Un buff, une amélioration sur un personnage avec une compétence ou un objet comme un parchemin ou une potion.

Homonymie de patronyme